Deze lijst van spelers van het Azerbeidzjaans voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Azerbeidzjan. Vetgezette spelers zijn de afgelopen twee jaar nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met oefeninterland tegen  (0-0) op 11 november 2011.

Azerbeidzjaans voetbalelftal
Voetballers, Nationaal
Azerbeidzjan